Antal Kocsis – węgierski bokser
 Sándor Kocsis- węgierski piłkarz